Георги Караджов може да се отнася за:

 Георги Караджов — кмет на град Търговище
 Георги Караджов — кмет на град Левски
 Георги Караджов /Георги Сърненски/ (1901 – 1969) – детски писател, автор и на любовна лирика;
 Георги Караджов (р. 1980) – писател, автор на фантастични произведения
 Георги Караджов (1901 - 1942), български комунист